Buahdua kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Buahdua, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Buahdua, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar